O Football Club Esperança ou Sociedade Esportiva Esperança é um clube brasileiro de futebol, sediado na cidade de Novo Hamburgo, no estado do Rio Grande do Sul. Suas cores são o branco e o verde.

História

Em 10 de maio de 1914, na então "Pensão Breaescher", um dos poucos locais de hospedagem no bairro de Hamburgo Velho, foi assinada e registrada a ata de fundação do Football Club Esperança, que, no momento de seu surgimento, contava com trinta e oito sócios iniciais: João Emílio Leyser, Carlos Krause, Luiz C. de Moraes, Walburg Scheffel, Guilherme Frederico Wingert, Lulu W. Moraes, Alfredo e João A. Steigleder, P. Albino Steigleder, Leonel Habigzang, Alfredo Reichert, Adão Steigleder, Alfredo Knewitz, Henrique Cassel, Oscar Fauth, Ferdinando Rauber, Adolfo Kehl, Henrique Habigzang, Waldemar Magalhães, Bernardo Hack, Francisco Catapeste, Leopoldo Kehl, Luiz Schueler, Roberto Rotmann, Afonso Merkel, Reynaldo Nonnenmacher, Hugo J. Schoeler, Theobaldo Willirich, Pedro Loeblein, Estanislau Mancuso, Alfredo Dresch, Arno Schweitzer, Albano Haubert, Arthur Kunz, Otto Ries, Paul Janh, Rudolfo Fleck e Carlos Schmitt Filho.

Desde o começo de suas atividades, o Football Club Esperança possuiu um atuante departamento social, configurando um diferencial em relação aos outros clubes de futebol e até mesmo agremiações tradicionalmente sociais existentes em Hamburgo Velho, como a tradicional Sociedade Fröshin (atualmente Sociedade Aliança) e a Sociedade Ginástica de Hamburgo Velho. A Sociedade Fröshin tinha como principal atividade o canto coral e a Sociedade Ginástica dedicava-se, entre outras modalidades, à prática da ginástica, da cultura física e do bolão.

O Football Club Esperança também possuía, paralelamente ao seu departamento esportivo, uma atividade cultural relevante, sempre contando, em suas programações oferecidas aos sócios, com apresentações musicais e artísticas, em maior número até que nas outras agremiações sociais de Hamburgo Velho. Nesse sentido, outro detalhe interessante da história do Football Club Esperança foi o de, em toda a sua trajetória, nunca ter possuído sede social própria, mas, em 1942, inaugurado seu estádio, o "10 de Maio". As atividades sociais, como bailes de aniversários, debutantes, festas e casamentos, além de outros momentos de sociabilidade, passaram, então, a acontecer nas dependências da Sociedade Ginástica de Hamburgo Velho.

Rivalidade
O principal rival do Football Club Esperança sempre foi o Esporte Clube Novo Hamburgo, na época conhecido como Esporte Clube Floriano devido a segunda guerra mundial, o clássico ficou conhecido como Flor-Esp.

Campeonato Gaúcho
O Football Club Esperança com o objetivo de ser o segundo representande da cidade o clube conseguiu participar de alguns Campeonatos Gaúchos.

Clubes de futebol de Novo Hamburgo
Clubes de futebol fundados em 1914
Fundações no Brasil em 1914